

Дубинино — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Дубинино — присілок, Акатовське сільське поселення, Гагарінський район Смоленська область
 Дубинино — присілок, Єльнинське сільське поселення, Гагарінський район, Смоленська область
 Дубинино – село, Солнечногорський район, Московська область